René Nijhuis (1968), een Nederlands voetballer die uitkwam voor FC Twente, BVV Den Bosch, TOP Oss en Heracles.
 René Nijhuis, een Nederlands golfprofessional.